Osoby o tym nazwisku:
 Michaił Sławucki – radziecki dyplomata

Inne:
 Rejon sławucki – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu chmielnickiego